La Copa de Francia 2011-12 es la edición 95 del más prestigioso torneo del fútbol francés. Su campeón obtiene el cupo directo a la fase de grupos de la Liga Europea de la UEFA 2012-13.

Fase final

Véase también 

 Ligue 1 2011-12
 Ligue 2 2011-12
 Copa de la Liga de Francia 2011-12
 Supercopa de Francia

2011/12
Deporte en Francia en 2011
Deporte en Francia en 2012